

Persone 
 Adriano Sansa (1940) – politico, magistrato e scrittore italiano
 Ferruccio Sansa (1968) –  giornalista, scrittore e politico italiano
 Maya Sansa (1975) – attrice e conduttrice televisiva italiana

Altro 
 Sansa – residuo della spremitura di olive, uva, e altra frutta
 Sansa di olive
 Olio di sansa
 Vinaccia
 Sansa – comune francese
 Sansa – tipo di monastero buddhista